Naso est un terme pouvant faire référence à:

Peuple
 Les Naso sont un groupe indigène du nord du Panama

Personnalité
 Publius Ovidius Naso (43 av. J.-C.-17 ou 18 ap. J.-C.), poète romain

Toponyme

Naso commune de la province de Messine

Espèce
 Naso est un genre de poisson de la sous famille Nasinae de la Famille des Acanthuridés

Voir aussi
 Nasso,  hebdomadaire du cycle annuel de lecture de la Torah